Trutzhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Trutzhof (Burghausen), Ortsteil der Stadt Burghausen, Landkreis Altötting, Bayern
 Trutzhof (Pleystein), Wüstung  der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Trutzhofmühle, Ortsteil der Stadt Pleystein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern